Bosch je priimek več znanih oseb:

 Carl Bosch (1874—1940), nemški kemik, nobelovec leta 1931
 Hieronymus Bosch (±1450—1516), nizozemski slikar
 Johannes Bosch (1780—1844), nizozemski general
 Juan Emilio Bosch (1909—2001), dominikanski politik
 Robert Bosch (1861—1942), nemški konstruktor in podjetnik